Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 23 au .

En l'absence de Chris Evert (numéro un mondiale) et Tracy Austin (tenante du titre), l'épreuve de simple voit s'imposer Martina Navrátilová face à Andrea Jaeger en finale. Elle enregistre à cette occasion son , après ceux de 1978 et 1979.

Martina Navrátilová et Pam Shriver remportent le double dames, soit la première de leurs dix victoires dans cette compétition.

Fonctionnement de l'épreuve 
L'épreuve de simple se dispute selon les modalités dites du « round robin ». Séparées en deux poules de quatre joueuses, la meilleure de chacune est qualifiée directement pour les demi-finales ; les  et  de chaque poule doivent, quant à elles, s'affronter au cours d'une phase éliminatoire, les deux gagnantes se hissant à leur tour dans le dernier carré.

Résultats en simple

Groupe I

Groupe II

Tableau final

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1981
Masters
Tennis aux États-Unis en 1981
Masters
Tennis en mars 1981